Takács Emese (1847–1914) magyar színművész, Bercsényi Béla színész, író felesége
 Takács Emese (1978–) Európa-bajnoki bronzérmes magyar párbajtőröző